Amerikai Egyesült Államok
 Bloomingdale (Dél-Dakota) 
 Bloomingdale (Észak-Karolina) 
 Bloomingdale (Florida)
 Bloomingdale (Georgia) 
 Bloomingdale (Illinois) 
 Bloomingdale (Indiana) 
 Bloomingdale (Kentucky) 
 Bloomingdale (Michigan)
 Bloomingdale (New Jersey)
 Bloomingdale (New York)
 Bloomingdale (Ohio)
 Bloomingdale (Carbon megye, Pennsylvania)
 Bloomingdale (Lancaster megye, Pennsylvania)
 Bloomingdale (Luzerne megye, Pennsylvania)
 Bloomingdale (Tennessee) 
 Bloomingdale (Wisconsin)